Амбалавау — малагасийский топоним. Может означать:

 Амбалавау — город на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — аэропорт на Мадагаскаре.
  — коммуна на Мадагаскаре, в районе Аналаманга.